Konstantinopolis zažila od svého založení až po definitivní pád do rukou Osmanů v roce 1453 celou řadu obležení. Dobytím skončila jen dvě z nich: krom níže zmíněného pádu Konstantinopole byl úspěšný ještě útok 4. křížové výpravy. 

 Obléhání Konstantinopole (626) – město neúspěšně obléhali Avaři a perští Sásánovci
 Obléhání Konstantinopole (674–678) – první arabské obležení
 Obléhání Konstantinopole (717–718) – druhé arabské obležení (717–718)
 Obléhání Konstantinopole (813) – bulharské obležení vedené Krumem
 Obléhání Konstantinopole (860) – nájezd Rusů
 Obléhání Konstantinopole (941) – druhé ruské obležení
 Obléhání Konstantinopole (1204) – 4. křížová výprava
 Obléhání Konstantinopole (1396) – první turecké obležení
 Obléhání Konstantinopole (1422) – druhé turecké obležení
 Pád Konstantinopole (1453) – třetí turecké obležení, definitivní pád města

Související články 
 Byzantská říše
 Konstantinopolské hradby